

Télévision
 Kangoo est une série télévisée d'animation diffusée sur TF1

Automobile
 La Renault Kangoo est un véhicule ludospace et utilitaire.